Mindestens neun Kriegsschiffe der britischen Royal Navy trugen den Namen HMS Racehorse nach dem englischen Wort für Rennpferd:

 Die erste HMS Racehorse (1757) war ein sog. „bomb vessel“ mit 8 Kanonen, das 1757 erworben wurde und am Siebenjährigen Krieg teilnahm. Sie ist offenbar identisch mit dem gleichnamigen Schiff, das 1773 zusammen mit der HMS Carcass (diese mit dem Midshipman Horatio Nelson an Bord) an der Polarexpedition des Constantine John Phipps beteiligt war. Im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg musste sie 1778 vor einem französischen Flottenverband die Flagge streichen. Sie wurde in Sénégal umbenannt und 1780 von HMS Zephyr (14 Kanonen) und dem Freibeuter Polly (16 Kanonen) vor der Küste Gambias zurückerobert, kurz darauf aber durch eine Explosion zerstört.
 Die zweite HMS Racehorse war ein bewaffneter Schoner mit 12 Kanonen, der 1776 von dem amerikanischen Freibeuter Andrea Doria erobert wurde.
 Die dritte HMS Racehorse, ebenfalls ein bewaffneter Schoner, war 1779 an der Eroberung von zwei spanischen Schatzschiffen in Honduras beteiligt. Sie ist wahrscheinlich identisch mit dem gleichnamigen Schiff, das 1781 durch Schiffbruch vor Beachy Head verloren ging.
 Die vierte HMS Racehorse war eine 1781 angekaufte Vollschiff-Sloop mit 16 Kanonen. Sie wurde 1799 abgewrackt.
 Die fünfte HMS Racehorse war eine als Brigg getakelte Sloop der Cruizer-Klasse mit 18 Kanonen, die 1806 in Dienst gestellt wurde, an den Napoleonischen Kriegen teilnahm und 1822 durch Schiffbruch bei der Isle of Man verloren ging.
 Die sechste HMS Racehorse war eine Sloop mit 18 Kanonen, die 1830 in Dienst gestellt wurde, u. a. in China gegen Piraten zum Einsatz kam, ab 1860 als Kohlenhulk in Devonport lag und erst 1901 abgewrackt wurde.
 Die siebte HMS Racehorse war ein Kanonenboot mit 3 Geschützen, das 1860 vom Stapel lief und 1864 vor der Küste Chinas durch Schiffbruch verloren ging.
 Die achte HMS Racehorse war ein Torpedobootzerstörer der Greyhound-Klasse mit 400 Tonnen Verdrängung, der 1900 vom Stapel lief und 1920 abgewrackt wurde.
 Die neunte HMS Racehorse (H11) war ein Zerstörer der R-Klasse, der 1942 vom Stapel lief, am Zweiten Weltkrieg teilnahm und 1949 abgewrackt wurde.

Literatur 

 William Laird Clowes: The Royal Navy. A History from the Earliest Times to 1900, Vol. 4-6, London 1997ff (Nachdruck der Ausg. von 1899ff)
 Rif Winfield: British Warships in the Age of Sail 1793–1817 (Chatham Publishing, 2005)

Weblinks 
 nationalarchives.gov.uk: Nelsons Arctic expedition 1773 (u. a. HMS Racehorse)
 Racehorse (1777)
 Racehorse (1806)
 Racehorse (1830)
 londonancestor.com: Destruction of a Chinese Pirate (by HMS Racehorse)
 Racehorse (1860)
 Racehorse (1900)
 uboat.net: HMS Racehorse (H11)

Racehorse